Municipio de Redstone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Redstone (condado de Miner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Miner.
 Municipio de Redstone (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.